Easy Virtue – sztuka Noela Cowarda z 1924
 Easy Virtue (Łatwa cnota) – ekranizacja sztuki z 1928 w reżyserii Alfreda Hitchcocka
 Easy Virtue (Wojna domowa) – ekranizacja sztuki z 2008 w reżyserii Stephana Elliotta